Акула — надряд хрящових риб
 Акула — назва села Менделєєве Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 «Акула» — Підводний човен проекту 941 «Акула»